Les élections cantonales dans le canton de Dunkerque-Ouest se déroulent les  et .

Canton 
Le canton de Dunkerque-Ouest est composé en 1928 des communes suivantes : Cappelle-la-Grande, Dunkerque-Ouest, Fort-Mardyck, Grande-Synthe, Mardyck, Petite-Synthe, Saint-Pol-sur-Mer.

Contexte 
Albert Mahieu (Gauche démocratique) ayant décidé de se présenter dans le canton de Dunkerque-Est à la suite du décès de Félix Coquelle, le Docteur Germain Vaneecloo maire de Petite-Synthe (URD) présente dans ce canton ouest. Face à lui Charles Valentin (SFIO) et Gustave Barra (PCF).

Résultats 
 Conseiller général sortant : Albert Mahieu (Gauche démocratique)

Notes et références 

Histoire de Dunkerque
Saint-Pol-sur-Mer
1928-10
1928-10
1928-10
Élections cantonales dans le Canton de Dunkerque-Ouest